Moons and Mushrooms – siódmy album studyjny grupy muzycznej Lake of Tears wydany w 2007 roku.

Lista utworów 
 Last Purple Sky – 6:02
 You Better Breathe While There's Still Time – 4:12
 Waiting Counting – 4:39
 Like a Leaf – 5:05
 Children of the Grey – 4:33
 Head on Phantom – 4:27
 Island Earth – 5:04
 Planet of the Penguins – 6:30
 Is There a Better Way? – 3:50

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Lake of Tears